Елинское сельское поселение — название муниципальных образований в Российской Федерации:

 Ели́нское сельское поселение — в Онгудайском районе Республики Алтай;
 Е́линское сельское поселение — в Захаровском районе Рязанской области.